Shohei Suzuki  en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som S. Suzuki och som upptäckare av 52 asteroider. Alla tillsammans med landsmannen Masanori Hirasawa.

Asteroider upptäckta av Shohei Suzuki

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Shohei Suzuki

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
WP:Projekt Japan
Levande personer